Slaget vid Horseshoe Bend kan avse:

Slaget vid Horseshoe Bend (1814) – del av Creekkriget i Alabama,
Slaget vid Horseshoe Bend (1832) – del av Black Hawk-kriget i Wisconsin.